Böwer ist der Familienname folgender Personen:

 Michael Böwer (* 1972), deutscher Sozialpädagoge und Hochschullehrer
 Thomas Böwer (* 1960), deutscher Politiker (SPD), MdHB

Siehe auch:
 Bower
 Böwe